

Toponymie 
 Roissy-en-France, commune du Val-d'Oise 
 l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, également appelé aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ou aéroport de Roissy, implanté à Roissy-en-France et sur les communes voisines
 Roissy-en-Brie, commune de Seine-et-Marne
 Roissy, nom porté historiquement jusqu'en 1988 par la commune de Roissy-en-Brie
 Roissy, hameau d’Ormoy, Essonne

Patronyme 
 Félix de Roissy (1771-1843), malacologue français

Autres 
 Roissy, police de caractères développée par Adrian Frutiger pour la signalétique de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.
 Un Roissy apparaît dans Histoire d’O, roman de Pauline Réage paru en 1954.

Étymologie 
 Dans Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (TGF), on indique sous le n° 9484 une même origine pour les Roissy : le nom est formé à  partir  du nom de personne romain Roscius avec le suffixe -acum d'origine gauloise qui indiquait un domaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France